Системата от специалности в редовно обучение в УНСС е организирана в шест направления, като последното от тях, икономическото, е разпределено в седем поднаправления. Извършва се и дистанционно обучение в три града – София, Пловдив и Хасково. Организацията е по същата схема, но с по-малко направления и съответно специалности.

Настоящата статия е списък, който представя детайлно систематизацията.

 Социология, антропология и науки за културата
 Политически науки
 Обществени комуникации и информационни науки
 Право
 Администрация и управление
 Икономика
 Икономика, общество и човешки ресурси
 Икономика и бизнес
 Икономика и инфраструктура
 Икономика с чуждоезиково обучение
 Икономика и управление с преподаване на английски език
 Финанси, счетоводство и контрол
 Приложна информатика, комуникации и иконометрия

Университет за национално и световно стопанство